Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma Serena Williams e Venus Williams le hanno battuto in finale 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (finale)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (terzo turno)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (semifinali)
  Serena Williams /  Venus Williams (campionesse)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (terzo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Nadia Petrova (quarti)

  Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (terzo turno)
  Marija Kirilenko /  Elena Vesnina (quarti)
  Zi Yan /  Zheng Jie (quarti)
  Vania King /  Monica Niculescu (terzo turno)
  Alisa Klejbanova /  Ekaterina Makarova (semifinali)
  Sania Mirza /  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Viktoryja Azaranka /  Vera Zvonarëva (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2009